

Geografia
Stati Uniti d'America
 Benedict – città della Contea di McLean, Dakota del Nord
 Benedict – città della Contea di Wilson, Kansas
 Benedict – census-designated place statunitense situato nello stato del Maryland
 Benedict – città della Contea di York, Nebraska

Altro
 Benedict – variante inglese del nome proprio di persona italiano Benedetto
 Julius Benedict (1804-1885) – compositore tedesco naturalizzato inglese
 Cratere Benedict – cratere lunare
 Uova alla Benedict – piatto statunitense